Geografia:
 El Reno, població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.
 Reno (Nevada), ciutat estatunidenca.
 Reno (Texas), diversos indrets
 Riu Reno, riu al nord d'Itàlia afluent del Po.
 Biografies:
 Reno Olsen (Roskilde, 1949), ciclista danès.
 Jean Reno (1948), actor hispano-francès.
 Reno FC, club de futbol jamaicà a la ciutat de Savanna-la-Mar.